И́ммонен () — финская фамилия.

 Иммонен, Лотта (род. 1996) — финская кёрлингистка.
 Иммонен, Олли (род. 1986) — финский политик.
 Иммонен, Яркко (род. 1982) — финский хоккеист.